Мировая лига водного поло среди мужчин 2015 — 13-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 18 ноября по 4 апреля 2015 года в городе Шанхай (Китай), а суперфинал с 23 по 28 июня 2015 года в городе Бергамо (Италия). Победителем турнира в девятый раз стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Европейский отбор

Группа А

Группа В

Группа С

Интерконтинентальный отбор

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал квалификации

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) : Душан Мандич

Лучший вратарь : Йосип Павич

Лучший бомбардир : Тони Азеведо (24 гола)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2015 год в водном поло